Otte (Otto) Skeel er navnet på flere personer:

 Otte Skeel (rigsråd) (1576-1634) – dansk godsejer og rigsråd (Otte Christensen Skeel)
 Otte Skeel (officer) (1605-1644) – dansk godsejer og officer
 Otte Skeel (gehejmeråd) (1633-1695) – dansk godsejer og gehejmeråd
 Otte Skeel (amtmand) (1636-1696) – dansk godsejer, etatsråd og amtmand
 Otto Skeel (1862-1945) – dansk godsejer